Шакировка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Шакировка — село в Аулиекольском районе Костанайской области, ликвидировано в 2000-е годы.

Россия 
 Шакировка — деревня в Архангельском районе Башкирии.